Široký potok – potok, dopływ Jaworowego Potoku w słowackich Tatrach
 Široký potok – potok, dopływ Ipolticy w Niżnych Tatrach na Słowacji